Данная дискография финской рок-группы HIM включает в себя все официально изданные альбомы, синглы, мини-альбомы, сборники, а также видеозаписи группы, начиная с 1991 года.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Мини-альбомы

Видеоклипы

Видеоальбомы

Примечания 

HIM